Kaysel ist der Nachname folgender Personen:

 Friedrich Kaysel (1808–1895), mecklenburgischer Oberkirchenratspräsident in Schwerin
 Ottilie Kaysel (1875–1956), deutsche Malerin und Graphikerin
 Otto Kaysel (1843–1937), deutscher Rechtsanwalt, Stadtrat und Schriftsteller